Бальян:

 Бальян, Акоп (1837—1875) — османский архитектор из известного армянского рода архитекторов Бальянов.
 Бальян, Карапет (1800—1866) — османский архитектор из известной армянской династии архитекторов Бальянов.
 Бальян, Никогос (1826—1858) — османский архитектор из известной армянской династии архитекторов Бальянов.
 Бальян, Роблен Хоренович (1927—2012) — российский учёный-электротехник, доктор технических наук (1967), профессор (1968), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1989).
 Бальян, Саркис (1835—1899) — османский архитектор из известного армянского рода архитекторов Бальянов.
 Бальян, Симон (1846—1894) — османский архитектор из известного армянского рода архитекторов Бальянов.